De ziener (film), een Nederlandse film uit 1998 van regisseur Gerrit van Elst
 De ziener (roman), een roman van Simon Vestdijk uit 1959
 De ziener (stripalbum), een stripalbum van Asterix uit 1972